Павлю́к — українське прізвище на -юк (-ук), утворене від особового імені Павло.

Відомі носії

А 
 Павлюк Андрій Васильович (1994—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Антін (1902—1937) письменник, перекладач.

Б 
 Павлюк Богдан (псевдо «Мєнчак» (*1912 — †?1940-і) — інженер-лісник і пластовець.
 Павлюк Богдан Мирославович (1979) — український футболіст, півзахисник та нападник.
 Павлюк Вадим Антонович (1935—2020) — український радянський діяч, вчений, професор кафедри технології та організації ресторанного бізнесу Харківського торговельно-економічного інституту, доктор фізико-математичних наук (1982).

В 
 Павлюк Валер'ян Михайлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Павлюк Василь Віталійович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Павлюк Василь Михайлович (* 1958) — український актор та дипломат. Генеральний консул України в Любліні.
 Павлюк Віктор Ігорович (* 1957) — перший заступник голови Чернівецької обласної держадміністрації (з травня 2006 року).
 Павлюк Володимир (1974-2014) — захисник Євромайдану в Києві (Небесна сотня).
 Павлюк Володимир Васильович (* 1958) — доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Павлюк Володимир Михайлович (? — 2022) — майстер-старшина Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Павлюк Володимир Петрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Павлюк Ганна Герасимівна (1915 — ? після 1947) — член правління колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Павлюк Георгій Миколайович (1925—1987) — український живописець.

Д 
 Павлюк Дмитро Іванович — соліст опери Одеського національного академічного театру опери та балету, заслужений артист України
 Павлюк Дмитро Олександрович (* 1986) — старший солдат резерву, учасник російсько-української війни.

Є 
 Павлюк Євген Валерійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Євген Касіянович (1887—1969) — церковний і громадський діяч.
 Павлюк Євген Сергійович (* 2002) — український футболіст, центральний захисник полтавської «Ворскли».

І 
 Павлюк Іван Георгійович (1876 — ?) — громадсько-політичний діяч, член Буковинської делегації Української Національної Ради.
 Павлюк Ігор Зиновійович (* 1967) — письменник, науковець, Народний поет України, лауреат Народної Шевченківської премії.
 Павлюк Ілларіон Станіславович (* 1980) — український журналіст, режисер-документаліст, письменник.

К 
 Павлюк Клим — український і польський військовий діяч.

Л 
 Павлюк Людмила Анатоліївна — начальник відділу Управління ДСНС України у Житомирській області, кавалер ордена княгині Ольги 3-го ступеня.
 Павлюк Людмила Степанівна (* 1967) — український науковець, журналіст, поет, перекладач.

М 
 Павлюк Максим Васильович ( 1992) — український прокурор, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Павлюк Микола (Pavliuc, Nicolae * 1927—†2019) — український філолог, дослідник українських говорів Румунії.
 Павлюк Микола Артемович (1901—1984) — український живописець.
 Павлюк Микола Васильович (1899—1972) — член Буковинського підпільного обкому Румунської комуністичної партії. Депутат Верховної Ради УРСР 1–2-го скликання.
 Павлюк Микола Іванович (* 1995) — український футболіст, захисник футбольного клубу «Буковина».
 Павлюк Микола Пантелеймонович (* 1940) — начальник Одеського морського торговельного порту; член Політради НДП (з 12.2002), член Політвиконкому.
 Павлюк Микола Степанович — голова Конгресу українців Латвії.
 Павлюк Мирослав Іванович (* 1943) — доктор геолого-мінералогічних наук, академік Української нафтогазової академії, директор Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК «Нафтогаз України».
 Павлюк Михайло Вікторович (* 1984) — український громадський діяч, науковець, політолог, виконувач обов'язків голови Чернівецької обласної державної адміністрації (2018—2019).

О 
 Павлюк Олександр Альбертович (1938—2015) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Олександр Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Павлюк Олександр Миколайович (1963—2021) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Олександр Михайлович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Олександр Олексійович (1970) — український військовослужбовець, генерал-лейтенант ЗСУ, Герой України (2022), Голова Київської ОДА (2022).
 Павлюк Олександр Петрович (1987—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Олег В'ячеславович (1989—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни

П 
 Павлюк Павло Іванович (1909—1992) — український історик.
 Павлюк (Бут) Павло Михнович (*? — †1638) — гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні.
 Павлюк Петро Степанович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Пилип Матвійович (кінець 70-х рр. XIX ст. — після 1945) — український громадський і кооперативний діяч, краєзнавець.

С 
 Павлюк Сергій Олегович (1986—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Сергій Миколайович (* 1978) — український режисер. Заслужений діяч мистецтв України.
 Павлюк Сергій Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Степан Петрович (* 1948) — доктор історичних наук, академік НАН України, професор. Народний депутат України 1-го скликання.

Я 
 Павлюк Ярослав Володимирович (1988—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюк Ярослав Олексійович (1955—2008) — український письменник і журналіст.
 Павлюк Ярослав Ярославович (1980—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Павленко
 Павлюк Трус (1904—1929) — білоруський поет.
 Павлюки

Примітки 

Українські прізвища